Heřmanice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Heřmanice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Heřmanice, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione
Heřmanice, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Heřmanice u Oder, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia